Дом мастерская русского иконописца построен в 1998 году для размещения в нём основных служб Московской Иконописной Мастерской. В дальнейшем в нём было решено разместить музейные и выставочные экспозиции, посвященные русскому быту и современной иконописи. В экспозиции представлены работы около 20 мастеров иконописцев, краснодеревщиков и ювелиров. Кроме того имеется большая коллекция декоративно-прикладных работ по художественному стеклу.

Деревянные здания и сооружения